The Complete B'z é a sétima coletânea da banda japonesa de hard rock B'z, lançada em 1 de agosto de 2005 pela Vermillion Records. A coletânea veio na forma de uma box set, contendo todos os álbuns e singles da banda até o momento do lançamento.

Conteúdo 
 Todos os álbuns de B'z a The Circle;
 Todos os singles de "Dakara Sono Te wo Hanashite" a "Ocean";
 Todos os EP de Bad Communication a Friends II;
 Coletâneas: B'z The Best "Pleasure", B'z The Best "Treasure", B'z The "Mixture", The Ballads ~Love & B'z~.

Coletâneas de 2005
Álbuns de B'z
Caixas de coleção